Кенди може да се отнася за:
 Джон Кенди (1950-1994), канадски актьор
 Ибрам Кенди (р. 1982), американски историк